Hohe Wand kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Hohe Wand (berg i Italien, Trentino-Alto Adige, Bolzano, lat 47,02, long 11,95), 
 Hohe Wand (Zillertaler Alpen), bergstopp  m ö.h på gränsen mellan Italien och Österrike, även kallat Croda Alta,

Österrike 

 Hohe Wand (kulle i Österrike, Wien), Wien Stadt, 
 Hohe Wand (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Wiener Neustadt, 
 Hohe Wand (Zillertaler Alpen) - se ovan under Italien

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar